Бабоничи (, ) — хорватский дворянский род средневековой Славонии, наиболее заметными членами которого были баны (наместники) Славонии и Хорватии. Их возвышение началось на рубеже XII и XIII веков, когда они получили огромные поместья от венгерских королей. Через брачные союзы Бабоничи были связаны с графами Гориции, венецианской семьей Морозини и боснийским родом Котроманичей. Род Благай был боковой ветвью рода Бабоничей, который переселился в соседнюю Краину в конце XVI века после потери своих владений в долине реки Уна, захваченных турками-османами, и сыграл видную роль в словенском национальном возрождении в XIX веке. Они вымерли в 1898 году.

Семейное древо 
Ниже приводится полное генеалогическое древо, основанное на средневековой венгерской генеалогии венгерских историков Пала Энгеля (2001) и Аттилы Жолдоса (2011):

 Годемир
 Стефан I
 Бабонега I
 Стефан II (уп. в 1243—1256), бан Приморья (1243—1249)
 Стефан III (уп. в 1273—1300), бан Славонии (до 1295 года), предок Краинской линии
 Ладислав (уп. в 1293)
 Стефан V (уп. в 1293)
 Генрих (уп. в 1345)
 Стефан VI (уп. в 1345)
 Радослав I (уп. в 1273—1294), бан Славонии (1288, 1292, 1294)
 Бабонега II (уп. в 1249—1256)
 Николас I (уп. в 1278—1292)
 Стефан IV (уп. в 1278—1316), бан Славонии (1299; 1310—1316), предок линии Крупа (Крупский)
 Георг (уп. в 1321—1336)
 Иоанн II (уп. в 1321—1328)
 Денис (уп. в 1321—1370), женат был на Анне графине Ортенбург
 Павел (уп. в 1321—1381), женат был на Катарине графине Горицко-Тирольской, умер без наследников
 Иоанн I (уп. в 1284—1334), бан Славонии (1317—1322), бан Хорватии и Далмации (1322)
 дочь (уп. в 1328), муж — Петер II Кёсеги, предок семьи Херцег де Секше
 Отто (уп. в 1284—1300)
 Радослав II (уп. в 1284—1314)
 Николас II (уп. в 1321—1330)
 Дуджам (уп. в 1321—1369), предок семьи Благай.

Примечания

Источники 
 
 
 

Дворянские роды Хорватии